Tancredi steht für:

 Tancredi, Oper (1813) von Gioachino Rossini
 Tancredi (Sänger) (* 2001), italienischer Popsänger
 (5088) Tancredi, ein Asteroid des Hauptgürtels

Tancredi ist der Familienname folgender Personen:
 Antonio Tancredi (1932–2012), italienischer Politiker
 Filippo Tancredi (1655–1722), italienischer Maler
 Franco Tancredi (* 1955), italienischer Fußballspieler
 Gonzalo Tancredi (* 1963), uruguayischer Astronom
 José Tancredi (* 1983), uruguayischer Fußballspieler
 Melissa Tancredi (* 1981), kanadische Fußballspielerin
 Roberto Tancredi (* 1944), italienischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Tankred